OTM steht für:
 Ottumwa Regional Airport (IATA-Code), Flughafen von Ottumwa, Wapello County, Iowa

otm steht für:
 Eastern Highland Otomi (ISO-639-3-Code), eine der Otomí-Sprachen in Mexiko

Abkürzung